Christer Bonde d.y., född 15 november 1655, död 2 oktober 1712, var en svensk friherre och lagman. Bonde var gift med Catharina Wrangel.

Han var lagman i Värmlands lagsaga från 1699 till sin död 1712.

Han innehade godset Bordsjö och gjorde det till ett fideikommiss Han byggde även Katrineholms slott.

Referenser

Bonde nr 20 tab 3 på Adelsvapen

Noter

Externa länkar
Krister Bonde på Geni

Män
Födda 1655
Avlidna 1712
Lagmän i Värmland
Svenska friherrar
Christer